

Presentación previa 
Philipp Oswald y Mate Pavić fueron los campeones defensores, pero Oswald decidió no participar en esta edición.

Mate Pavić participó junto a Marin Draganja pero perdieron en semifinales ante los eventuales campeones del torneo Chase Buchanan y Blaž Rola.

Cabeza de serie 

 Marin Draganja /  Mate Pavić (Semifinales)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Primera ronda)

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (Cuartos de final)
  Pierre-Hugues Herbert /  Frank Moser (Baja)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Toyota 2013